Das Tennis-Mixed in der Halle bei den Olympischen Sommerspielen 1912 wurde vom 6. bis 12. März im Tennispaviljongen ausgetragen.

Die letzten Olympiasieger waren Charlotte Cooper und Reginald Doherty von den Spielen von 1900, wo jedoch nur ein Wettbewerb im Mixed ausgetragen wurde. Das Finale bestritten Edith Hannam mit Charles Dixon und Helen Aitchison mit Herbert Roper Barrett, das erstere in drei Sätzen gewann. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Sigrid Fick und Gunnar Setterwall, da Margareta Cederschiöld und Carl Kempe nicht zum Spiel um Platz Drei antraten.

Ergebnisse 

 w. o. = kampfloser Einzug in nächste Runde

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed (Halle)
1912 (Halle)
Tennisturnier in Stockholm
Tennisturnier 1912